WET steht für:
 Wert-Erwartungstheorie, eine psychologische Handlungstheorie  
 Western European Time, die Westeuropäische Zeit, siehe UTC±0
 Wet (Computerspiel), ein Third-Person-Shooter für PS3 und Xbox 360
 Wet – The Sexy Empire, ein Erotikvideospiel, siehe Lula (Spieleserie)
 WET ist die Abkürzung von Whole Earth Telescope, einem weltweiten Netzwerk zur Kooperation astronomischer Observatorien

W.E.T. steht für:
 W.E.T. Automotive Systems, deutscher Automobilzulieferer
 W.E.T. (Band), US-amerikanische Rockband

wet steht für:
 Perai (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Dialekt der malayo-polynesischen Sprache Wetar (Sprache)

Siehe auch:
 De Wet

Abkürzung